Bosznia-Hercegovina
 Zagrađe, a falu Kakanj községben, a Zenica-Doboji kantonban
 Zagrađe, a falu Kladanj községben, a Tuzlai kantonban
 Zagrađe, a falu Milići községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Zagrađe, a falu Rudo községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Zagrađe, a falu Sokolac községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Zagrađe, a falu Travnik községben, a Közép-Boszniai kantonban

 Horvátország
 Zagrađe, falu Pleterniceszentmiklós községben, Pozsega-Szlavónia megyében

 Koszovó
 Zagrađe, falu Zubin Potok községben, a Kosovska Mirtovicai körzetben

 Montenegró
 Zagrađe, a falu Bar községben,
 Zagrađe, a falu Berane községben

 Szerbia
 Zagrađe, falu Gornji Milanovac községben, a Moravicai körzetben
 Zagrađe, falu Kuršumlija községben, a Toplicai körzetben
 Zagrađe, falu Zaječar községben, a Zaječari körzetben